Studio für Elektronische Musik ist der Name folgender Tonstudios:
 Studio für elektronische Musik (Amsterdam)
 Studio für Elektronische Musik (Bremen)
 Studio für Elektronische Musik (Dresden)
 Studio für elektronische Musik (Köln)
 Studio für Elektronische Musik (Salzburg)
 Studio für Elektronische Musik (Stuttgart)

Siehe auch:
 Elektronisches Studio Basel
 Institut für Sonologie, Utrecht (ehemals: Studio für elektronische Musik)
 IRCAM, Paris
 Siemens-Studio für elektronische Musik, München
 Studio di Fonologia Musicale, Mailand
 Elektronmusikstudion (EMS), Stockholm